Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 55 dans le monde.

  dans plusieurs pays

Amérique du Nord

Canada 
 Autoroute 55

États-Unis 
 Interstate 55
 U.S. Route 55

Europe 
 Route européenne 55

France 
 Autoroute A55
  dans certains départements

Finlande 
 Route principale 55

Islande 
 Route 55

Voir aussi